Krabbenloch steht für:
geografisch: Krabbenloch (Deutsche Bucht)

Siehe auch:
Krabbenloch-Kaserne Ludwigsburg